Blumenthal:
 Blumenthal (Holstein)
 Blumenthal (Bremen)